ASW puede referirse a:
 Guerra antisubmarina (en inglés Anti-submarine warfare).
 Aeropuerto Internacional de Aswan (Egipto), en su código IATA.

Siglas